Frisksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Frisksjön (Loftahammars socken, Småland, 640867-155258), sjö i Västerviks kommun,  (8,84 ha)
Frisksjön (Loftahammars socken, Småland, 642257-155368), sjö i Västerviks kommun,  (2,82 km²)
Frisksjön (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (11,7 ha)
Frisksjön, Östergötland, sjö i Söderköpings kommun,  (16,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn